О́рлик (уменьш. от «орёл»):
 Орлики () — геральдическая фигура.
 Орлик, или Водосбор () — род растений семейства Лютиковые.
 Орлик — зимний сорт яблони.
 «Орлик» — броневой поезд в составе Чехословацкого корпуса во время Гражданской войны в России.
 «Орлик» — пилотажная группа польских ВВС.
 «Орлик» — польский хоккейный клуб из Ополе.

Топонимы 
 Орлик — замок Шварценбергов в Южной Чехии.
Населённые пункты
 Орлик — город в Российской империи (с 1782 года — Ольвиополь).
 Орлик — село в Индерском районе Атырауской области Казахстана.
 Орлик — село в Чернянском районе Белгородской области.
 Орлик — село в Окинском районе Бурятии.
 Орлик — посёлок в Орловском районе Орловской области.
 Орлик — село в Кобелякском районе Полтавской области Украины.

Гидроним
 Орлик — река в Орловской области, приток Оки.
 Орлик (приток Оскола) — река в Белгородской области.
 Орлик — река в Окинском районе Бурятии, правый приток Оки.
 Орлик — озеро в Брянске.

Фамилия 
 Орлик, Александр Михайлович (1900—1937) — командир 7-го отдельного дивизиона бронепоезда АБТВ ЗакВО во время Гражданской войны в России.
 Орлик, Андрей (наст. имя Анатолий Конкель, 1911—1989) — 1-й командир Киевского куреня.
 Орлик, Григорий Филиппович (1702—1759) — французский генерал-лейтенант.
 Орлик, Евгений Александрович (род. 1927) — советский геолог.
 Орлик, Игорь Иванович (1925—2020) — советский и российский историк.
 Орлик, Ирина Леонидовна (род. 1941) — грузинский преподаватель теории музыки.
 Орлик, Мария Андреевна (род. 1930) — советский партийный деятель, украинский политик.
 Орлик, Степан Степанович (1622—1673) — польский шляхтич чешского происхождения, отец Ф. С. Орлика.
 Орлик, Филипп Степанович (1672—1742) — гетман Правобережной Украины, автор первой конституции Украины.
 Орлик, Эдмунд Роман (1918—1982) — польский танкист, участник Второй мировой войны.
 Орлик, Эмиль (1870—1932) — чешский художник, график и иллюстратор.

См. также 
 Подорлики — несколько видов птиц из рода орлов ().
 Орляк (значения)